Seria A polska w rugby (1993)
 Seria A polska w rugby (1994)
 Seria A polska w rugby (1995)
 Seria A polska w rugby (1996)
 Seria A polska w rugby (1997)
 Seria A polska w rugby (1998)
 Seria A polska w rugby (1998/1999)
 Seria A polska w rugby (1999/2000)
 Seria A polska w rugby (2000/2001)
 Seria A polska w rugby (2001/2002)
 Seria A polska w rugby (2002/2003)